Michal Sýkora, češki hokejist, * 5. julij 1973, Pardubice, Češka.

Sýkora je kariero začel pri klubu HC Pardubice v češkoslovaški ligi. Leta 1992 je bil kot 123. izbran na NHL naboru s strani kluba San Jose Sharks, za katerega je zaigral v sezoni 1993/94. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Chicago Blackhawks, Tampa Bay Lightning in Philadelphia Flyers, je skupno odigral 267 tekem	rednega dela, na katerih je dosegel 15 golov in 54 podaj. S Sparto Praga je osvojil naslov prvaka v češki ligi v sezoni 1999/00.

Za češko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2002 in treh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve zlati medalji.

Pregled kariere

|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tacoma Rockets
| WHL
| 91/92
|
| 61
| 13
| 23
| 36
|
| 66
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Tacoma Rockets
| WHL
| 92/93
|
| 70
| 23
| 50
| 73
|
| 73
|
| 7
| 4
| 8
| 12
|
| 2
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 93/94
|
| 22
| 1
| 4
| 5
| -4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 93/94
|
| 47
| 5
| 11
| 16
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 94/95
|
| 36
| 1
| 10
| 11
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 94/95
|
| 16
| 0
| 4
| 4
| +6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 95/96
|
| 79
| 4
| 16
| 20
| -14
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +14
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 96/97
|
| 35
| 2
| 5
| 7
| +1
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 96/97
|
| 28
| 1
| 9
| 10
| +3
| 10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 97/98
|
| 28
| 1
| 3
| 4
| -10
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 97/98
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 97/98
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 98/99
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| -7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 98/99
|
| 26
| 4
| 9
| 13
|
| 36
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 12
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 98/99
|
| 2
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
| 2
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 99/00
|
| 48
| 11
| 14
| 25
| +37
| 89
|
| 9
| 5
| 3
| 8
| +12
| 8
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 5
| 3
| 8
| +7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 00/01
|
| 49
| 5
| 11
| 16
| +9
| 26
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 01/02
|
| 49
| 7
| 11
| 18
| +23
| 111
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +6
| 26
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 02/03
|
| 45
| 6
| 17
| 23
| +26
| 58
|
| 8
| 4
| 5
| 9
| -1
| 6
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 03/04
|
| 45
| 11
| 14
| 25
| +15
| 26
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +2
| 8
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 04/05
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 742
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 222
| bgcolor="#7FFF00" | 327
| bgcolor="#7FFF00" | +110
| bgcolor="#7FFF00" | 752
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | +19
| bgcolor="#7FFF00" | 68
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti Tacoma Rockets
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Philadelphia Flyers